Ду́бсон — фамилия.

Известные носители:
 Дубсон, Аркадий Борисович (1895—1938) — советский дипломат-разведчик, востоковед.
 Дубсон, Михаил Иосифович (1899—1961) — советский российский кинорежиссёр и сценарист.